Henning Solberg, pilot noruec de ral·lis, germà de Petter.
 Petter Solberg, pilot noruec de ral·lis, campió del món l'any 2003.
 Trine Solberg, atleta noruega, campiona olímpica a Sydney'2000.